

Patronyme 

 Brad Prefontaine (1972-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Claude Préfontaine (1933-2013), comédien québécois ;
 Georges Préfontaine (1897-1986), biologiste et médecin ;
 Raymond Préfontaine (1850-1905), ancien maire de Montréal ;
 Yves Préfontaine (1937-2019), écrivain québécois ;
 Yves-G. Préfontaine (1947-), organiste et claveciniste québécois ;
 Steve Prefontaine (1951-1975), coureur de fond américain.

Toponyme 

 Préfontaine, station du métro de Montréal.

Autres 
 Prix Georges-Préfontaine, remis annuellement par l'Association des biologistes du Québec.